MPT steht als Abkürzung für:

 Ministro Pirmininko tarnyba, siehe Regierungskanzlei der Republik Litauen
 Ministerium für Post und Telekommunikation in Japan
 Modern Portfolio Theory, ein Teilgebiet der Kapitalmarkttheorie, siehe Portfoliotheorie
 Movimento o Partido da Terra, portugiesische politische Partei
 Flugplatz Maliana, Osttimor, nach dem IATA-Code

Abkürzung